Бубно́вский — русская фамилия, а также топоним.

Фамилия 
 Бубновский, Никита Дмитриевич (1907 — ?) — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1951).
 Бубновский, Самуил Маркович (1902—1937) — участник большевистского подполья в Бессарабии, партийный и государственный деятель.
 Бубновский, Сергей Михайлович (род. 1955) — российский врач, доктор медицинских наук (2007), руководитель собственных центров кинезитерапии в России и СНГ, читает лекции и мастер-классы по лечению и реабилитации.

Населённый пункт 
 Бубновский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области России.

См. также 
 Круковская, Юлия Иосифовна (по мужу Бубновская)